Wapen van Hengelo (Gelderland)
 Wapen van Hengelo (Overijssel)